A tíz csapás című film
 A tíz csapás a bibliai történetben